Siglufjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Siglufjörður, ort, Norðurland eystra, 
 Siglufjörður (fjord), Norðurland eystra, 

Robotskapade Islandförgreningar